Wildschütz steht für:

 einen Wilderer oder Wilddieb, siehe Wilderei
 Der Wildschütz, Oper von Albert Lortzing (1842)
 Zum Wildschütz, Restaurant in Dortmund 

Orte in Deutschland:
 Wildschütz (Mockrehna), Ort in Mockrehna, Sachsen
 Wildschütz (Teuchern), Ort in Teuchern, Sachsen-Anhalt

Gemeinden in Tschechien:
 Wildschütz, deutscher Name von Vlčice, Okres Trutnov
 Wildschütz, deutscher Name von Vlčice u Javorníka, Okres Jeseník
Berg in Tschechien:

 Wildschütz, deutscher Name des Vlčice (512 m) im Böhmischen Niederland

Familienname:
 Martin Wildschütz (* 1959), deutscher Jurist

Siehe auch:

 Steinbruchsee Wildschütz, See in Sachsen
 Wilczyce (dt. Wildschütz), verschiedene Orte in Polen